Teo puede referirse a:

El prefijo griego que significa "Dios" (teología, teodicea, etc.), también usado como raíz (ateísmo, panteísmo, etc.)
presente en muchos nombres propios (Teodoro, Teófilo, Timoteo, Doroteo, etc.), de los que "Teo" se utiliza como hipocorístico.

Topónimos
Teo, localidad española.
Teo, antigua ciudad jonia de Asia Menor.

Códigos
 TEO - código IATA del aeropuerto civil de Terapo (Papua Nueva Guinea).
 teo - código ISO 639-3 de la lengua teso.

Biónimo
Uno de los nombres vulgares del Taxus baccata (tejo negro).

Apellido Teo
Pete Teo, músico malayo.

Otros usos
TEO, nombre artístico de un cantante.
Teo (personaje), de libros infantiles.